Vídeňská brána může mít několik významů.
 Místopisné označení
 Vídeňská brána – bývalá brána v Třebíči
 Vídeňská brána – jinak Horská brána, bývalá brána na Senovážném náměstí v Praze

 Ostatní významy
 Vienna Gate – polyfunkční komplex v Bratislavě